Der Begriff Tomebamba bezeichnet:

 die Inka-Stadt Tumipampa (heute Cuenca) in Ecuador
 einen Fluss in der Provinz Azuay in Ecuador: Río Tomebamba
 Tomebamba (Azuay), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Paute der ecuadorianischen Provinz Azuay